Henry Varnier (1826-1896), un sculpteur français ;
 Jules Varnier (1814-1873),  peintre et homme de lettres français ;
 Maurice Varnier (1851-1919), un haut fonctionnaire français ;
 Marco Varnier (1998-), un footballeur italien.